Oresjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oresjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (86,4 ha)
Oresjön, sjö i Rättviks kommun,  (12,6 km²)
Oresjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (25,1 ha)

Se även
Orsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn